Натуральне число 1439
 1439 рік до нашої ери
 1439 рік нашої ери